Леони́д Соловьёв:
 Соловьёв, Леонид Алексеевич (1940—2010) — актёр театра, народный артист России.
 Соловьёв, Леонид Васильевич (1906—1962) — советский писатель, автор дилогии о Ходже Насреддине.
 Соловьёв, Леонид Константинович (1917—2004) — советский футболист, тренер.
 Соловьёв, Леонид Николаевич (1906—1993) — председатель Верховного Совета РСФСР, посол СССР в Монголии
 Соловьёв, Леонид Николаевич (археолог) (1894—1973) — археолог, профессор, музейный работник
 Соловьёв, Леонид Сергеевич (род. 1932) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.